Вьятор () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альмерия, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки)  Большая Альмерия. Занимает площадь 21 км². Население 5043 человека (на 2010 год). Расстояние 6 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía
 Diputación Provincial de Almería 

Муниципалитеты Альмерии
Населённые пункты Альмерии